Menhir von Nusbaum steht für:

 Menhir II von Nusbaum, auch Stehender Menhir, Menhir bei Nusbaum im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Menhir III von Nusbaum, auch Liegender Menhir,  Menhir bei Nusbaum im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz.

Siehe auch:
 Menhirfragmente von Nusbaum, Überreste mehrerer Menhire bei Nusbaum im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz